Pendant la Révolution française et dans la période qui suivit, il y eut plusieurs soulèvements armés dans le département de Vendée :
 le premier et le principal est la guerre de Vendée, qui touche quatre départements de l’Ouest de la France et dure de 1793 à 1796 ;
 en 1815, pendant les Cent-Jours, une tentative de soulèvement orchestrée par le duc de Bourbon est étouffée par la politique de pacification du général Lamarque ;
 en 1832, après la révolution de Juillet et l’avènement de la monarchie de Juillet, la duchesse de Berry tente une insurrection légitimiste en essayant de soulever l’Ouest de la France, là aussi en jouant sur le souvenir de la première guerre de Vendée.

Voir aussi 

 Chouannerie